BiH:
 Dugo polje, krško polje u zapadnoj Hercegovini
 Dugo Polje (Srbac, BiH), naselje u općini Srbac
 Dugo Polje (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak
 Dugo Polje (Modriča, BiH), naselje u općini Modriča
 Dugo polje (zapadna Bosna), krško polje u zapadnoj Bosni

Vidi i:
 Dugopolje (razdvojba)